Анатоми́ческий музе́й или кабинет () — собрание анатомических препаратов, естественных и искусственных, хранящихся в особенных помещениях и расположенных в определённом порядке; постоянная выставка анатомических экспонатов.

По различию препаратов, анатомические музеи или кабинеты получали различные названия: нормальной анатомии, анатомо-патологические, зоотомические и т. д. Цели и назначение таких кабинетов различны: как вспомогательные средства для преподавания или хранилища разных редких и важных для науки препаратов, также для наглядного знакомства публики со строением человека и животных.

На Западе 
В Европе и Америке при университетах, академиях и разных учёных обществах образовывались анатомические музеи: анатомо-физиологические или патологические, зоотомические и сравнительно-анатомические. Особенно славились своими коллекциями музеи:
 лейденский, описанный Сандифортом;
 берлинский;
 венский (Museum des Pathologisch-anatomischen Institutes, год создания 1796);
 лондонский (:en:Hunterian Museum and Art Gallery — хантеровский или гентеровский);
 парижский (основан в 1835 году).

В России 
В России выделялись:
 анатомическое собрание препаратов, принадлежавшее академии наук и помещавшееся в одном из залов кунсткамеры; оно включало знаменитую коллекцию анатомических препаратов, купленных Петром у голландского анатома Рюйша;
 анатомический кабинет при петербургской медико-хирургической академии; в нём находились старые препараты берлинского врача Либрекина (куплено при Екатерине), английских хирургов Крюйкшенка и Томас (купл. в 1806), препараты Буяльского, Малахова, Яворского, Каменецкого, Земского и др.; основанная Н. И. Пироговым обширная коллекция анатомо-патологических препаратов; коллекция анатомо-физиологических препаратов профессора Грубера, особенно богатая аномалиями; последние две существовали с 1846 года, то есть с основания анатомического института (препаровочной) при академии;
 анатомический кабинет при московском университете, основанный анатомом Лодером и имевший несколько тысяч препаратов;
 кабинет при казанском университете, имевший препараты из воска и бумажной массы работы бывшего прозектора анатомии при казанском университете Барминского.

См. также 
 Кабинет редкостей
 Анатомический театр

Примечания

Литература 
 Анатомическій музей или кабинетъ // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. — , 1862.

Ссылки 
 Анатомический музей Белорусского медуниверситета
 Анатомический музей Одесского национального медицинского университета 

Музеи медицины
Анатомия